Música
 Breathe (álbum de Faith Hill), 1999
 "Breathe" (canção de Faith Hill)
 "Breathe" (canção de G-Dragon)
 "Breathe" (canção de Kylie Minogue)
 "Breathe" (canção de Pink Floyd)
 "Breathe" (canção de Taylor Swift)
 "Breathe" (canção de U2)
 "Breathe (Reprise)", canção de Pink Floyd do álbum The Dark Side of the Moon

Outros usos
 Breathe (2017), filme com  Andrew Garfield e Claire Foy